Mistrzostwa Strefy Pacyfiku w Curlingu 2010 rozegrano między 15 a 23 listopada 2010, w koreańskim mieście Uiseong.

W zawodach brało udział 11 reprezentacji (5 kobiecych i 6 męskich). Drużyny zakwalifikowane do finału wystąpią na Mistrzostwach Świata Kobiet 2010 i Mężczyzn.

Mistrzostwa rozgrywane były podwójnym systemem kołowym. Do półfinałów wyłoniono 4 drużyny, w parach 1-4 i 2-3 rozgrywano mecze do 3 wygranych przy czym do tej klasyfikacji liczyły się mecze z Round Robin. Drużyny, które przegrały półfinał zmierzyły się w meczu o brązowy medal.

Tytułów mistrzowskich broniły reprezentacje Chin.

W finale kobiet Koreanki (Kim Ji-sun) przełamały czteroletnią dominację Chinek (Wang Bingyu), finał zakończył się wynikiem 10:7 i był jedynym meczem przegranym przez Chinki. Brązowe medale zdobyły Japonki (Mayo Yamaura) po wygraniu 7:4 nad Nowo Zelandkami (Brydie Donald).

W rywalizacji mężczyzn do finału awansowały te same reprezentacje co w przypadku kobiet. Chińczycy (Wang Fengchun) obronili jednak tytuł z poprzedniego roku wygrywając nad Koreą (Lee Dong-keun) 9:3. Brązowe medale wywalczyli Australijczycy (Hugh Millikin) którzy pokonali Nową Zelandię (Sean Becker) 9:4.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

1-4 
22 listopada 2010; 9:00

2-3 
22 listopada 2010; 9:00

Round Robin

Sesja 1. 
16 listopada 2010; 14:30

Sesja 2. 
17 listopada 2010; 8:00

Sesja 3. 
17 listopada 2010; 16:00

Sesja 4. 
18 listopada 2010; 10:00

Sesja 5. 
18 listopada 2010; 19:00

Sesja 6. 
19 listopada 2010; 12:00

Sesja 7. 
19 listopada 2010; 20:00

Sesja 8. 
20 listopada 2010; 14:30

Sesja 9. 
21 listopada 2010; 8:00

Sesja 10. 
21 listopada 2010; 16:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

1-4 
22 listopada 2010; 9:00

2-3 
22 listopada 2010; 9:00

22 listopada 2010; 14:00

Round Robin

Sesja 1. 
16 listopada 2010; 10:00

Sesja 2. 
16 listopada 2010; 10:00

Sesja 3. 
17 listopada 2010; 12:00

Sesja 4. 
17 listopada 2010; 20:00

Sesja 5. 
18 listopada 2010; 14:30

Sesja 6. 
19 listopada 2010; 8:00

Sesja 7. 
19 listopada 2010; 16:00

Sesja 8. 
20 listopada 2010; 10:00

Sesja 9. 
20 listopada 2010; 19:00

Sesja 10. 
21 listopada 2010; 12:00

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2010
2010 w curlingu
2010 w Korei Południowej
Curling w Korei Południowej